Bergel ist ein Ortsname:

 bis 1962 Name von Marktbergel
 ein Dorf in Osttimor, siehe Ogues

Bergel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bergel (1902–1944), österreichischer Maler und Kunstlehrer
 Alice Rose Bergel (1911–1998), deutsch-amerikanische Romanistin und Germanistin 
 Bernd Bergel (1909–1967; Pseudonym: Dov Bargil), israelischer Komponist deutscher Herkunft
 Erich Bergel (1930–1998), rumäniendeutscher Dirigent
 Franz Bergel (1900–1987), österreichisch-britischer Biochemiker
 Hans Bergel (1925–2022), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Kurt Bergel (1911–2001), deutsch-jüdischer Lehrer und Hochschullehrer, Professor für vergleichende Literaturwissenschaft

Siehe auch:

 Bergl (Begriffsklärung)
 Bergell